Мурзин (Мурзина) — фамилия. Известные носители:

Мурзин 
 Мурзин, Айдар Хамзович (род. 1941) — аким города Темиртау (1992—1996).
 Мурзин, Александр Николаевич (1885—1954) — советский учёный, врач.
 Мурзин, Алексей Раисович (род. 1974) — казахстанский хоккеист.
 Мурзин, Василий Сергеевич (род. 1982) — российский поэт.
 Мурзин, Виктор Михайлович (1919—1990) — советский футболист.
 
 Мурзин, Володар Артурович (род. 2006) — российский шахматист.
 Мурзин, Вячеслав Юрьевич (1951—2019) — советский и украинский археолог.
 Мурзин, Георгий Александрович (род. 1996) — российский лётчик гражданской авиации, Герой Российской Федерации.
 Мурзин, Григорий Николаевич (род. 1970) — российский легкоатлет-ультрамарафонец.
 Мурзин, Даян Баянович (1921—2012) — участник Великой Отечественной войны и движения Сопротивления.
 
 Мурзин, Ибрагим Хусаинович (1916—1946) — гвардии старший сержант, Герой Советского Союза.
 Мурзин, Леонид Николаевич (1930—1996) — советский и российский лингвист-дериватолог.
 Мурзин, Лешек (1960—2021) — польский учитель, политик, депутат Сейма.
 Мурзин, Михаил Васильевич (1938—2011) — театральный художник-постановщик, сценограф.
 Мурзин, Николай Николаевич (1886—1978) — русский офицер, участник Белого движения.
 Мурзин, Ринат Раупович (род. 1954) — советский и российский геофизик.
 Мурзин, Роман Васильевич (род. 1982) — российский и монгольский игрок в хоккей с мячом.



См. также